XP steht für:

 Avelo Airlines (ehemals Xtra Airways) (IATA-Code), US-amerikanische Charter-Fluggesellschaft
Christusmonogramm ΧΡ, auch Chi-Rho oder Konstantinisches Kreuz genannt, früher auch Christogramm, nach dem Kreuz und dem Fisch das am häufigsten verwendete Symbol für Jesus Christus
 eXPerience, englisches Wort für „Erfahrung“:
 in Prozessornamen, etwa AMD Athlon XP
 in Rollenspielen, siehe Erfahrung (Rollenspiel)
 in Softwarenamen von Microsoft, etwa Windows XP, Office XP
 Extended Stored Procedure, eine erweiterte Form gespeicherter Prozesse des Microsoft SQL Servers
 Extreme Programming, eine Methode, die das Lösen einer Programmieraufgabe in den Vordergrund der Softwareentwicklung stellt und dabei einem formalisierten Vorgehen geringere Bedeutung zumisst
 CrossPoint, ein mittlerweile freies textorientiertes Mailprogramm für verschiedene Mailboxnetze wie das Z-Netz, FidoNet und das MausNet.
 das Emoticon xP oder xp – zugekniffene Augen, herausgestreckte Zunge
 eine Gruppe von Enterprise-Speichersystemen der Firma Hewlett-Packard
 eXPerimental, englisches Wort für „eXPerimentell“, v. a. im Flugzeugbereich 
 , ISO-3166-2-Code des Weltmeeres
 ein Protein
 ein Rohprotein, v. a. in der Futtermittelanalytik
 Xeroderma pigmentosum, eine erblich bedingte Lichtkrankheit 
 Die Flugsimulation X-Plane

XP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Griechenland: Athen, für künftige Zulassungen freigehalten
 Norwegen: Stjørdal in der Provinz Trøndelag

XP